Koen Allaert (topman), topman bij Alcatel Bell en bestuurder van Flanders Investment & Trade (1958-2011)
 Koen Allaert (atleet), Belgisch langeafstandsloper (*1972)